Příjmení Šerý nosí více významných osobností:

 František Šerý (1854–1932) – rakouský podnikatel a politik české národnosti z Moravy
 Ladislav Šerý (* 1958) – český spisovatel, filozof a překladatel
 Miloslav Šerý (1929–2020) – český fotbalista, obránce